Šimperk bezeichnet:

 die Ortschaft Podhůří (Vysoká Pec)
 die Burg Šenkenberk